A fehér pénz kifejezés a következőket jelentheti:

Törvényesen szerzett pénz (szemben a fekete és a szürke pénzzel)
 Az 1918-ban az Osztrák-magyar Bank által Bécsben, majd az 1919-ben a magyar kormányok által Budapesten nyomtatott 25 és 200 koronás papírpénzek korabeli köznapi neve (szemben a kék pénzekkel, az Osztrák-magyar Bank háború előtt bevezetett bankjegyeivel). Ezeknek a papírpénzeknek csak az egyik oldalukon volt képnyomat, a másikat üresen („fehéren”) hagyták vagy hullámvonallal díszítették. Részletesen lásd a magyar korona pénzjegyei címszó alatt.